Het  ATP-toernooi van Palermo 2006 (met de officiële naam Campionati Internazionali di Sicilia 2006) werd van 25 september tot en met 1 oktober gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Country Time Club in de Italiaanse plaats Palermo.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=
| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Gilles Simon
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Nicolás Lapentti
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=8
| RD4-team01=

Onderste helft

| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Juan Pablo Guzman
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=5
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= František Čermák
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=7
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Andrei Pavel
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=5
| RD1-seed07=
| RD1-team07= Oliver Marach
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Nicolás Almagro
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=
| RD1-seed09=7
| RD1-team09= Luis Horna
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=r
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Albert Montañés
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=
| RD1-score10-3=
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Potito Starace
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Federico Luzzi
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Francesco Aldi
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Sergio Roitman
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Guillermo García López
| RD1-score15-1=63
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Filippo Volandri
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=LL
| RD2-team01= Óscar Hernández
| RD2-score01-1='''6
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=4
| RD2-seed02=
| RD2-team02=

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Palermo
ATP-toernooi van Palermo